Мозелланус ()

  — средневековое герцогство в долине реки Мозель.
  — немецкий гуманист.

Примечания